Adelle Onyango – conduttrice radiofonica keniota
 Brian Mandela Onyango – calciatore keniota, difensore
 Denis Onyango – calciatore ugandese, portiere
 Joash Onyango – calciatore keniota, difensore